Indlamu ist die Bezeichnung für:

 Indlamu (Zulu), einen Stamm der Zulu in Südafrika
 Indlamu (Tanz), Tanz der Zulu

 Indlamu (Ndebele), Stamm der Nördlichen Ndebele, Simbabwe
 Indlamu (Eswatini), traditioneller perlenbesetzter Rock der Jungfrauen beim Umhlanga (Reet-Tanz) in Eswatini